orkestmeester (toonkunstenaar) - een toonkunstenaar die met de inrichting, regeling en leiding van een uit te voeren muziekstuk voor orkest is belast.
 concertmeester - de aanvoerder van de eerste violen in een orkest.